Montoso se puede referir a:
Montoso, un barrio ubicado en el  municipio de Maricao.
Montoso, un barrio ubicado en el municipio de Mayagüez.